El largo camino a casa, puede hacer referencia a: 

 El largo camino a casa (1990), película dirigida por Richard Pearce.
 El largo camino a casa (2019), libro de Alan Hlad.